Tomáš Masaryk (1850-1937), premier président de Tchécoslovaquie
 Jan Masaryk (1886-1948), son fils, ministre de Tchécoslovaquie
 Alice Masaryková (1879-1966), sa fille, membre du Parlement de Tchécoslovaquie
 Pavol Masaryk (1980-), footballeur slovaque

Autres 
 Masaryk, film tchèque réalisé par Julius Ševčík en 2016 ;  
 Circuit de Masaryk, circuit automobile à Brno en République tchèque.  

Patronyme slovaque